Larrazábal ist der Familienname folgender Personen:

 Aitor Larrazábal (* 1971), spanischer Fußballspieler
 Fernando Larrazábal Bretón (* 1962), mexikanischer Politiker
 Gaizka Larrazabal (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Gustavo Manuel Larrazábal (* 1961), argentinischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in San Juan de Cuyo
 Pablo Larrazábal (* 1983), spanischer Profigolfer
 Wolfgang Larrazábal (1911–2003), venezolanischer Militär und Politiker